Павлю́к () – украинская фамилия.

Известные носители 
 Павлюк (Павлюга, Паулус, Полурус, Палий, Баюн, Бут, ? — 1638) — Гуздан Карп Павлович — гетман нереестрового запорожского казачества, предводитель крестьянско-казацкого восстания на Украине в 1637—1638 годах.
 Павлюк, Александр Алексеевич (род. 1970) — генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины.
 Павлюк, Антон Филиппович (1890 или 1899—1937) — украинский писатель, переводчик.
 Павлюк, Валентин Евстафьевич (1919—1996) — Герой Советского Союза, полковник, командир полка.
 Павлюк, Владимир Романович (род. 1958) — советский футболист.
 Павлюк, Геннадий Георгиевич, псевдоним Ибрагим Рустамбек (1958—2009) — киргизский журналист.
 Павлюк, Георгий Николаевич (1925—1987) — украинский художник, педагог.
 Павлюк, Игорь Зиновьевич (род. 1967) — украинский писатель.
 Павлюк, Максим Васильевич (род. 1992) — украинский прокурор, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 
 Павлюк, Семён Геннадьевич (род. 1980) — российский профессиональный путешественник, географ.
 Павлюк, Сергей Николаевич (род. 1951) — советский и российский спортсмен, врач-тренер, учёный в области медицинской биологии.
 Павлюк, Степан Петрович (род. 1948) — советский учёный, этнолог, историк, доктор исторических наук.
 Павлюк, Ярослав Алексеевич (1955—2008) — украинский писатель, журналист.